Raps steht für:
 Raps, wirtschaftlich bedeutende Nutzpflanze aus der Familie der Kreuzblütengewächse 
 RAPS GmbH & Co. KG, deutscher Gewürzmittelhersteller
 Raps (Schlittschuhhersteller), niederländischer Schlittschuhhersteller, siehe Maple Skate

Raps ist der Familienname folgender Personen:
 August Raps (1865–1920), deutscher Physiker

 Ralf Raps (* 1960), deutscher Fußballspieler

RAPS steht für:
 Rajasthan Atomic Power Station, indisches Kernkraftwerk, siehe Kernkraftwerk Rajasthan
 Rapid Acute Physiology Score, ein im Rettungsdienst und bei der Triage eingesetzter Score (1987 von Kenneth J. Rhee publiziert); siehe Scoring (Medizin)
 Receiver Automatic Programming System, aktualisiert automatisch die Senderdaten eines Empfangsgerätes

Abkürzung